Acanthomytilus intermittens  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Acanthomytilus из семейства щитовки (Diaspididae). Включён в список насекомых-вредителей.

Распространение 
Африка: Египет (Upper Egypt, Nag' Hamadi), Алжир, Марокко. Азия: Израиль, Иран, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан. Европа: Италия.

Описание 
 
Питаются соками таких злаковых растений, как Andropogon, Cynodon, Eragrostis, Erianthus, Imperata, Orisopsis, Panicum, Pennisetum, Saccharum, Vetiveria zizanoides (Poaceae).
Вид был впервые описан в 1924 году энтомологом У. Дж. Холлом (Hall, W. J.) как .
Таксон  включён в состав рода  вместе с таксонами , , , ,  и другими.

См. также 
 Parlatoria ephedrae
 Amonostherium arabicum

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Щитовки
Животные, описанные в 1924 году
Насекомые Африки
Насекомые Азии
Насекомые-вредители